Мерея:
 Мерея (кожа) — рисунок на поверхности кожи.
 Мерея (река) — река в Белоруссии.